Александр Алексеевич Горшков — вице-президент по связям с органами государственной власти в «Холдинг ТНК-ВР», бывший арбитражный управляющий, директор Таганрогского металлургического завода (2002).

Биография 
В середине 1990-х годов Александр Горшков принимал участие в антикризисном управлении на Московском шинном заводе.

В 2001—2002 годах участвовал в банкротстве АО «Носта» (Орско-Халиловский металлургический комбинат).

С 5 марта 2002 года был назначен генеральным директором ОАО «Таганрогский металлургический завод».

В июле 2005 года избран членом Совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг».

В 2008 году вошел в десятку лучших GR-специалистов «Рейтинга наиболее эффективных отраслевых специалистов по связям с органами государственной власти» по версии Российского профессионального портала о лоббизме и GR Lobbying.ru.

Источники 

Директора Таганрогского металлургического завода